Saint-Christophe (avec un trait d'union) peut faire référence à de nombreux lieux ou édifices religieux, en mémoire d'un .

Pays
 Saint-Christophe-Niévès-Anguilla, une ancienne colonie britannique qui rassemblait Anguilla, Saint-Christophe et Niévès.
 Saint-Christophe-et-Niévès (Saint Kitts and Nevis en anglais), État insulaire des Antilles. 
 Île Saint-Christophe, la plus grande île de Saint-Christophe-et-Niévès.

Communes françaises
 Saint-Christophe dans l'Allier
 Saint-Christophe dans la Charente
 Saint-Christophe dans la Charente-Maritime
 Saint-Christophe dans la Creuse
 Saint-Christophe en Eure-et-Loir
 Saint-Christophe dans le Rhône
 Saint-Christophe dans la Savoie, également appelée Saint-Christophe-la-Grotte
 Saint-Christophe dans le Tarn
 Saint-Christophe dans la Vienne
 Saint-Christophe-à-Berry dans l'Aisne
 Saint-Christophe-d'Allier dans la Haute-Loire
 Saint-Christophe-de-Chaulieu dans l'Orne
 Saint-Christophe-de-Double dans la Gironde
 Saint-Christophe-des-Bardes dans la Gironde
 Saint-Christophe-des-Bois en Ille-et-Vilaine
 Saint-Christophe-de-Valains en Ille-et-Vilaine
 Saint-Christophe-Dodinicourt dans l'Aube
 Saint-Christophe-du-Bois en Maine-et-Loire
 Saint-Christophe-du-Foc dans la Manche
 Saint-Christophe-du-Jambet dans la Sarthe
 Saint-Christophe-du-Ligneron dans la Vendée
 Saint-Christophe-du-Luat dans la Mayenne
 Saint-Christophe-en-Bazelle dans l'Indre
 Saint-Christophe-en-Boucherie dans l'Indre
 Saint-Christophe-en-Bresse en Saône-et-Loire
 Saint-Christophe-en-Brionnais en Saône-et-Loire
 Saint-Christophe-en-Champagne dans la Sarthe
 Saint-Christophe-en-Oisans dans l'Isère
 Saint-Christophe-et-le-Laris dans la Drôme
 Saint-Christophe-la-Couperie en Maine-et-Loire
 Saint-Christophe-le-Chaudry dans le Cher
 Saint-Christophe-sur-Avre dans l'Eure
 Saint-Christophe-sur-Condé dans l'Eure
 Saint-Christophe-sur-Dolaison dans la Haute-Loire
 Saint-Christophe-sur-Guiers dans l'Isère
 Saint-Christophe-sur-le-Nais en Indre-et-Loire
 Saint-Christophe-sur-Roc dans les Deux-Sèvres
 Saint-Christophe-Vallon dans l'Aveyron

et aussi :
 Bourg-Saint-Christophe, dans l'Ain 
 Bray-Saint-Christophe, dans l'Aisne
 Lay-Saint-Christophe, en Meurthe-et-Moselle
 Villard-Saint-Christophe, dans l'Isère
 Villers-Saint-Christophe, dans l'Aisne

Anciennes communes françaises : 
 Saint-Christophe, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui intégrée à Pont-d'Ouilly
 Saint-Christophe, ancienne commune de la Charente, aujourd'hui intégrée à Chalais
 Saint-Christophe, ancienne commune du Jura, aujourd'hui intégrée à La Tour-du-Meix
 Saint-Christophe-en-Halatte, ancienne commune de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Fleurines, ou l'ancien prieuré Saint-Christophe-en-Halatte
 Saint-Christophe-des-Bois, ancienne commune de la Drôme, aujourd'hui intégrée à Saint-Christophe-et-le-Laris
 Saint-Christophe-le-Jajolet, ancienne commune de l'Orne,  aujourd'hui intégrée à Boischampré
 Saint-Christophe-les-Gorges, ancienne commune du Cantal, aujourd'hui intégrée à Pleaux

Municipalité du Canada
 Saint-Christophe-d'Arthabaska, municipalité de paroisse du Québec

Commune italienne
 Saint-Christophe, en Vallée d'Aoste

Colonie
 Saint-Christophe, première colonie française fondée aux Antilles.

Notes

Voir aussi

Autres édifices religieux
  (page d'homonymie)

Équivalents dans d'autres langues 
On retrouve dans de nombreuses toponymies, édifices religieux ou autres, les formes de Saint-Christophe dans d'autres langues européennes  : 
 , la forme portugaise
 , la forme espagnole
 San Cristoforo, une commune italienne du Piémont

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France